Stylodactylus är ett släkte av kräftdjur. Stylodactylus ingår i familjen Stylodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Stylodactylus